Na teologia cristã, particularmente na teologia da igreja ortodoxa, teósis ou theosis (também escrito: theiosis, theopoiesis, theōsis; grego:Θέωσις, significa divinização, deificação ou criação divina) é o processo de transformação de um crente que está pondo em prática (chamada praxis) os ensinos espirituais de Jesus Cristo e seu Evangelho. Em particular, theosis refere-se à realização de semelhança a ou união com Deus, que é o estágio final do processo de transformação e, como tal, o objetivo da vida espiritual. Theosis é o terceiro de três estágios; o primeiro é a purificação (katharsis) e o segundo iluminação (theoria). Por meio da purificação uma pessoa alcança a iluminação e então a santidade. Santidade é a participação da pessoa na vida de Deus. Conforme esta doutrina, a santa vida de Deus dada em Jesus Cristo ao crente através do Espírito Santo, é expressada através de três estágios de theosis, começando nas lutas da vida, que aumenta na experiência do crente através do conhecimento de Deus, e é posteriormente consumada na ressurreição do crente, quando o poder do pecado e da morte, tenha sido completamente vencido pela expiação de Jesus, perderá o domínio sobre o crente para sempre. Essa concepção de salvação é historicamente fundamental para a compreensão cristã, tanto no Oriente como no Ocidente.

Ver também
 Termos relacionados: Consagração, Deificação, Santificação
 Perfeição cristã
 Exaltação (Mormonismo)
 Movimento de Santidade
 Universalismo cristão
 Apoteose (uma idea não cristã que compara a grandeza humana ao status divino)
 Visão beatífica
 Hesicasmo
 Vladimir Lossky
 Soteriologia
 Unio Mystica
 João da Cruz
 Poustinia
 Eremita

Notas e Referências

Ligações externas
 Resumo do livro Expiação Não-Violenta e a Vitória de Cristo por Brad Jersak, 2007
 Ortodoxia Oriental e Theosis
 Orthodoxwiki article
 Theiosis
 Alguns Temas no Misticismo cristão
 Deification - publicação online de Affirmation & Critique devotado inteiramente ao tópico da theosis
 Lutero e Theosis por Kurt E. Marquart (Concordia Theological Quarterly, July 2000)
 Theosis & Santificação:  Reformulação de John Wesley de uma Doutrina Patrística por Michael Christensen
 Deus e a Humanidade Tem Se Tornado Uma Raça por NIKOLAOS P. VASSILIADIS
 Participante de Deus por Panayiotis Christou
 King Follet Discourse at Brigham Young University
 Journal Of Discourses archive, Brigham Young University

Igreja Ortodoxa